För växten könig, se Kungsmynta.

König, som på tyska betyder kung, är ett efternamn av tyskt ursprung, som också finns i andra länder. Det kan skrivas på något olika sätt. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 König 499
 Koenig 10
 Kønig 1
Totalt blir detta 510 personer.

En släkt med namnet König tillhör den svenska adeln.

Personer med efternamnet König eller med varianter av detta namn

 Anna König Jerlmyr (född 1978), svensk politiker, moderat
 Anna Leonore König (1771–1854), svensk sångerska och klaverspelare
 Blasius König (1645–1706), svensk borgmästare
 Carl Henrik König (1726–1804), svensk arkitekt
 Casper König(1586–1646), tysk-svensk hovapotekare, hovköksmästare och krigskommissarie, adlad Lilliecrona
 Christian König (1678–1762), svensk ämbetsman och författare
 Claës König (1885–1961), svensk officer, ryttare och hovstallmästare 
 Claës König (1913–2012), svensk jurist och diplomat
 Ezra Koenig (född 1984), amerikansk musiker
 Franz König (1905–2004), österrikisk kardinal
 Franz König (kirurg) (1832–1910), tysk kirurg
 Friedrich Koenig (1774–1833), tysk boktryckare och uppfinnare
 Fritz Koenig (född 1924), tysk skulptör
 Georg Henric König (1763–1839), svensk officer
 Gottlob König (1776–1849), tysk skogsman
 Gustav König (1808–1869), tysk målare
 Hanns König (1904–1939), tysk nazistisk politiker
 Heinrich König (1790–1869), tysk romanförfattare
 Hendrik König (aktiv i början av 1600-talet), svensk bildhuggare och snickare
 Henrik König, flera personer
 Henrik König (1642–1720), tysk växelhandlare, adlad i Sverige
 Henrik König (1717–1785), svensk handelsman
 Hugo König(1856–1899), tysk målare
 Johan Adolph Benjamin König (1764–1854), svensk officer
 Johann Balthasar König (1691–1758), tysk organist och koralkompositör 
 Joseph König (1843–1930), tysk kemist
 Kasper König (född 1943), tysk konsthistoriker och utställningskurator
 Kristian König (1678–1762), svensk industriman och författare
 Maria König (1693–1757), svensk handelsagent
 Marie-Pierre Kœnig (1898–1970), fransk armégeneral och politiker
 Nils König (död 1458), svensk biskop
 Otto König (1838–1920), tysk skulptör
 Ove König (1950–2020), svensk skridskoåkare
 Ralf König(född 1960), tysk serietecknare
 Rita König (född 1977), italiensk fäktare
 Robert Koenig (1828–1900), tysk skolman och litteraturhistoriker
 Vroni König-Salmi (född 1969), schweizisk orienterare
 Walter Koenig (född 1936), amerikansk skådespelare

Se även
 König (släkt), svensk adelsätt
 I M König, kodnamn för den svenske DDR-agenten Björn Jensen
 SMS König, tyskt slagskepp, i tjänst 1914–1919
 König-klass, en klass av tyska slagskepp

Källor

Tyska efternamn
Svenska efternamn